Gazzetta désigne plusieurs journaux ou anciens journaux italiens :
 Gazzetta Chimica Italiana
 Gazzetta di Mantova
 La Gazzetta del Mezzogiorno
 Gazzetta di Milano
 Nuova Gazzetta di Modena
 Gazzetta di Parma
 Gazzetta di Reggio
 La Gazzetta dello Sport
 Gazzetta del Popolo
 Gazzetta del Sud
 Gazzetta ufficiale, le journal officiel en Italie

Autres
 La gazzetta est un opéra bouffe de Gioachino Rossini.

Homonymie de titre

it:Gazzetta